–

Нурлат () е град, административен център на Нурлатски район, автономна република Татарстан, Русия. Населението му към 1 януари 2018 година е 32 703 души.

История

Население

Източници 

Градове в Татарстан